Северное кладбище — кладбище в нескольких городах:
 Северное кладбище (Дрезден)
 Северное кладбище (Дюссельдорф)
 Северное кладбище (Екатеринбург)
 Северное кладбище (Киев)
 Северное кладбище (Курск)
 Северное кладбище (Манила)
 Северное кладбище (Минск)
 Северное кладбище (Мюнхен)
 Северное кладбище (Пермь)
 Северное кладбище (Реймс)
 Северное кладбище (Ростов-на-Дону)
 Северное кладбище (Санкт-Петербург)
 Северное кладбище (Стокгольм)
 Северное кладбище (Ульяновск)